Csehország
 Zvíkov, település a České Budějovice-i járásban
 Zvíkov, település a Český Krumlov-i járásban